Carbonatado puede referirse a:
 Lo relativo al producto de una carbonatación, reacción química en que el hidróxido de calcio reacciona con dióxido de carbono y forma carbonato cálcico. Por ejemplo, cal carbonatada u hormigón carbonatado.
 Agua carbonatada, agua que contiene ácido carbónico (en realidad, producto de una carbonación y no de una carbonatación);
 Bebida carbonatada, cualquier bebida efervescente que contiene agua carbonatada.